Fudbalski klub Proleter Novi Sad je srbski nogometni klub,ki igra v  drugi srbski ligi|.Klub iz naselja Klisa v okolici Novega Sada.

Kader za sezono 2014/15

opis kratic* (*GK-vratar) , (*DF-branilec) , (*MF-vezist) , (*FW-napadalec)

Zunanje povezave
 Official club website
 klubski profil in moštvo na Srbijafudbal.  
 FK Proleter Novi Sad info 

Športna moštva, ustanovljena leta 1951
Srbski nogometni klubi
Novi Sad